Calderina puede estar haciendo referencia a:

 Sierra de la Calderina, sierra perteneciente a los Montes de Toledo, en España.
 La Calderina, pico de la provincia de Toledo.